Битва на реке Пьяне — в XIV столетии на реке Пьяне произошло две битвы с разницей в 10 лет:

 Битва на реке Пьяне (1367) — победа суздальских войск над ордынцами Булат-Темира.
 Битва на реке Пьяне (1377) — поражение московско-суздальских войск от ордынцев Арапши.